Фервуд има више значења:
 Фервуд (округ Кинг, Вашингтон)
 Фервуд (округ Спокен, Вашингтон)